Смитфилд, , буквально «поле Смита»:

Австралия

Великобритания 
 Смитфилд (Лондон)

Ирландия 
 Смитфилд (Дублин)

Новая Зеландия 
 Смитфилд — пригород Тимару в Новой Зеландии.

США

ЮАР 
 Смитфилд (ЮАР)

Фамилия